Мари́на И́горевна Шептуно́ва (род. 1 апреля 1955, Москва) — советская и российская сценаристка. Лауреат Государственной премии СССР (1987).

Биография 
Марина Шептунова окончила сценарный факультет ВГИКа (мастерская Василия Соловьёва и Людмилы Кожиновой, 1976). В кино дебютировала в 1982 году, когда на экраны вышел фильм «Открытое сердце», снятый по её сценарию.

Фильмография Шептуновой представлена девятью картинами, восемь из которых получили отечественные и международные награды. Так, лента «Наблюдатель» (режиссёр Арво Ихо) была удостоена Гран-при на кинофестивале северных стран в Руане (1988). Фильм «Катафалк» (режиссёр Валерий Тодоровский) стал обладателем Гран-при на кинофестивале в Мангейме (1991).

Призами разного достоинства была отмечена картина «Подмосковные вечера» (режиссёр Валерий Тодоровский, 1994), в котором по воле сценаристов Марины Шептуновой и Станислава Говорухина сюжет повести Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» был «транспонирован в советский быт».

Драма «Музыка для декабря» (режиссёр Иван Дыховичный) стала участником Каннского кинофестиваля (1995). Наталья Рязанцева, повествуя о сложной работе над сценарием к фильму «Собственная тень», упомянула, что когда ей срочно понадобился соавтор, она пригласила Шептунову. Та «быстро написала <…> обаятельный текст» — картина была запущена в производство.

Один из наиболее заметных фильмов, снятых с участием Марины Шептуновой, — «Игры для детей школьного возраста» (режиссёр Арво Ихо). За эту работу, в которой «светлые, но отнюдь не умиротворяющие настроения перекрывают жестокость увиденного на экране», Шептунова получила приз «За лучший сценарий» на Всесоюзном кинофестивале (1986) и Государственную премию СССР (1987).

«Новейшая энциклопедия отечественного кино», рассказывая о творчестве Шептуновой, характеризует её героинь как «античных женщин в современном мире, восторженно-яростных богинь — Клеопатр, Антигон, Медей». Кинокритик Денис Горелов видит в них «отверженных благотворительниц, спасающих самоубийц, подкидышей и заблудившихся мужчин».

Фильмография

Награды 
 Всесоюзный кинофестиваль (1986) — приз за лучший сценарий («Игры для детей школьного возраста»)
 Государственная премия СССР за 1987 год («Игры для детей школьного возраста»)
 премия ТЭФИ (2006) — победитель в номинации «Сценарист телевизионного документального фильма/сериала» («Паломничество в Вечный город», «Апостол Павел»)

Примечания

Ссылки 
 
 Страница Марины Шептуновой в Энциклопедии отечественного кино